Arthoniomyces is een monotypisch geslacht van schimmels behorend tot de familie Arthoniaceae. Het bevat alleen de soort Arthoniomyces punctiformis.

Arthoniaceae
Schimmelgeslacht